338274 Valancius è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2002, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1005402, inclinata di 8,03876° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Valancius
Corpi celesti scoperti nel 2002